В математике повсеместно используются символы для упрощения и сокращения текста. Ниже приведён список наиболее часто встречающихся математических обозначений, соответствующие команды в TeX, объяснения и примеры использования. Список и смысл обозначений соответствует международным стандартам ISO 31-11 и ISO 80000-2.

Кроме указанных символов, иногда используются их зеркальные отражения, например,  обозначает то же, что и 

Знаки операций, или математические символы — знаки, которые символизируют определённые математические действия со своими аргументами.

К самым распространённым относятся:
 Плюс: +
 Минус: −
 Знаки умножения: ×, · (в программировании также *)
 Знаки деления: :, ∶, /, ∕, ÷
 Знак равенства, приближённого равенства, неравенства: =, ≈, ≠
 Знак пропорциональности: ∝
 Скобки (для определения порядка операций и др.): ( ), [ ], { }
 Среднее арифметическое:〈 〉,  ̅
 Знак тождественности: ≡
 Знаки сравнения: <, >, ⩽, ⩾, ≪, ≫
 Знак порядка (тильда): ~
 Знак плюс-минус: ±
 Знак корня (радикал): √
 Факториал: !
 Знак интеграла: ∫
 Знак возведения в степень: ^ (в типографской и рукописной записи формул не применяется; используется в программировании, наряду с более редкими символами ↑ и **, а также в «линейной» текстовой записи формул).

Математическая логика

Теория множеств и теория чисел

Элементарная алгебра и арифметика

Общая алгебра

Линейная алгебра

Анализ

Другое

См. также 
 Таблица обозначений абстрактной алгебры
 История математических обозначений
 Список математических аббревиатур
 Список обозначений в физике

Примечания

Литература 
 Выгодский М. Я. Справочник по элементарной математике. — М.: АСТ, 2003. — ISBN 5-17-009554-6.

Ссылки 
 

 
С
Математические обозначения
Символы
Символы
математика